Лижинья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Нёвик. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19113.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 50 км к востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 629 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 384 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 265 были экономически активными, 119 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 265 активных работали 243 человека (133 мужчины и 110 женщин), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 119 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 58 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Памятник истории с 1930 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез